Battaglia di Caporetto – scontro combattuto durante la prima guerra mondiale tra le forze congiunte degli eserciti austro-ungarico e tedesco, contro il Regio Esercito italiano
 Battaglia di Caporetto – pianificazione e preparazione della battaglia omonima
 Battaglia di Caporetto – storiografia legata alla battaglia omonima